Тиф може да се отнася за:
 Тиф, група болести, сред които
 Петнист тиф
 Възвратен тиф
 Тифоидна треска, наричана също коремен тиф

Вижте още 
 Паратиф